Brusletto ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Brusletto (* 1951), norwegische Skirennläuferin
 Anne Cecilie Brusletto (* 1988), norwegische Skirennläuferin
 Erling Brusletto, norwegischer Curler

 Brusletto (Messerhersteller) ist der Name eines Messerherstellers in Geilo/Norwegen